The Blind Goddess (1926), een film van Victor Fleming
The Blind Goddess (1948), een film van Harold French